

Geografia

Austria 
 St. Michael im Lungau – gmina targowa w kraju związkowym Salzburg, w powiecie Tamsweg
 St. Michael in Obersteiermark – gmina targowa w kraju związkowym Styria, w powiecie Leoben

Stany Zjednoczone 
 St. Michael – miasto w stanie Alaska, w okręgu Nome
 St. Michael – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Wright
 St. Michael (ang. St. Michael Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Madison

Wielka Brytania 
 St Michael – miejscowość w hrabstwie Hertfordshire

Zobacz też 
 Sankt Michael
 St Michael
 Saint-Michel